Эрнансанчо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,38 км². Население — 202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы